Беланже,  — фамилия французского происхождения, в настоящее время — одна из наиболее распространённых в Квебеке.
 Беланже, Жан-Батист — выдающийся французский инженер, математик и гидромеханик.
 Беланже, Франсуа-Жозеф (1744—1818) — французский архитектор.
 Беланже, Эдвин — канадский квебекский музыкант, дирижёр и музыкальный педагог XX века.
 Беланже, Эрик — канадский хоккеист